Orchamps ou Les Orchamps est un quartier de Besançon situé au Nord-Est de la ville. Il est, avec Palente, un secteur sorti de terre durant les années 1960. En 1990 le secteur comptait, avec Palente, plus de .

Histoire 
À la fin des années 1950, la commune de Besançon doit faire face à sa croissance démographique importante. La seule solution est la construction de nouveaux secteurs, de type habitation à loyer modéré (HLM) comme aux Clairs-Soleils ou encore à Planoise. Les Orchamps aura le même type d'urbanisation massive que ces derniers, mais pas le même type de construction ; à l'instar de Planoise, ce sont majoritairement des petits bâtiments de cinq étages maximum qui sont construits. Aujourd'hui le secteur est classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Géographie 
 Le quartier est situé entre Palente, Saint Claude, les Cras, les Clairs-Soleils, Chailluz et les Marnières
 Orchamps se situe au nord de la Colline du Fort-Benoit et à environ  du Doubs.

Enseignement 
 École maternelle et primaire Pierre et Marie Curie
 École maternelle publique Édouard Herriot
 École maternelle Jean Zay
 École primaire publique Édouard Herriot
 Collège Proudhon
 Lycée Louis Pergaud

Infrastructures 
 Crèche des Orchamps
 Gymnase des Orchamps
 Centre social des Orchamps

Autres 
 Une agence Néolia

Clubs sportifs 
 Olympique de Besançon Rugby
ASOB - A.S. les Orchamps-Besançon, Ecole de Football des Orchamps
 A.S. Palente-Orchamps handball
 F.C. Orchamps O.P, un club de football uwwr

Commerces 
 Un supermarché
 Une pharmacie
 Un centre de balnéothérapie
 Un magasin d'habits

Transports 
C'est la compagnie de bus Ginko qui gère le transport urbain et péri-urbain de la ville :
 Le quartier est desservi par la ligne de tramway , les lignes  ainsi que les .

Notes et références 

Orchamps
Orchamps